Рафаэль ( рафаэль — «исцелил Бог») — мужское имя библейского происхождения.
Православные именины (даты даны по григорианскому календарю): 26 января, 28 ноября, 8 ноября, 14 февраля, 26 января, 6 июня.

Имя-псевдоним 
 Рафаэль (1483—1520) — Рафаэль Санти, итальянский живописец, график и архитектор.
 Рафаэль (род. 1943) — Рафаэль Мартос Санчес, испанский певец и актёр.
 Рафаэль (род. 1975) — Рафаэль Арош, французский певец.

Фамилия 
 Рафаэль, Гидеон (1913—1999) — израильский дипломат, один из основателей Министерства иностранных дел.
 Рафаэль, Ицхак (1914—1990) — израильский политик, депутат кнессета, министр по делам религий.
 Рафаэль, Назир Гайед (в монашестве Шенуда III; 1923—2012) — Патриарх Александрийский с 14 ноября 1971 года по 17 марта 2012 года.
 Рафаэль, Тибор (1970—2014) — словацкий боксёр, бронзовый призёр чемпионата мира (1993).

Прочее 
 Рафаэль — персонаж комиксов, мультсериалов и фильмов серии «Черепашки-ниндзя».
 «Рафаэль» — опера А. С. Аренского (1894).
 Rafael — израильская компания, производитель вооружения.
 Рафаэль — кратер на Меркурии.

См. также 
 
 
 Рафаэла
 
 
 Рафаэли
 Raphael
 Raffaello

Примечания